Euston bezeichnet:
 Euston (Suffolk), einen Ort in England
 Euston (New South Wales), einen Ort in Australien
 Euston (London Underground), eine U-Bahn-Station
 Bahnhof Euston, einen Bahnhof in London
 Euston Films, britische Filmproduktionsgesellschaft
 Euston-Seen, eine Seengruppe in Australien

Siehe auch:
 Euston-Feuerwache
 Euston Square (London Underground), einer der ältesten U-Bahnhöfe der Welt
 Charing Cross, Euston and Hampstead Railway, eine Vorgängergesellschaft der heutigen London Underground
 Houston (Begriffsklärung)
 Houstoun (Begriffsklärung)
 Huston (Begriffsklärung)